Yacoubian ist der Familienname folgender Personen:

Paula Yacoubian (* 1976), libanesische Journalistin und Fernsehmoderatorin

Siehe auch
The Yacoubian Building, ägyptischer Film